Santa Domenica puede referirse a:

 Santa Domenica Talao, municipio de la provincia de Cosenza, en Calabria, (Italia).
 Santa Domenica Vittoria, comuna italiana de la provincia de Mesina, en Basilicata, (Italia).